Fernando Fonseca (Oviedo, Asturias, 1956) es un escritor español.

Trayectoria 

Escritor de sólida trayectoria que en su actividad, pausada y constante, ha venido dejando la huella de un estilo propio e inconfundible, según la opinión unánime de cuantos se han asomado a su obra, tanto en el campo de la narrativa como en el ensayo literario, el teatro o el artículo. Durante un tiempo se encargó de la página de Arte en el periódico La Voz de Asturias.

Sus artículos han visto la luz en diferentes revistas (Los Cuadernos del Norte, Zenda, Rey Lagarto, Ábaco, La Ratonera, etc.) y periódicos (El País, Diario 16, La Nueva España, El Comercio, La voz de Asturias, etc.)

Participó en Palabras para Larva (Edicions del Mall, Barcelona, 1985), dedicado a la famosa novela joyceana de Julián Ríos, al lado de Juan Goytisolo, Rafael Conte, Severo Sarduy, Saúl Yurkievich, Andrés Sánchez Robayna, Emir Rodríguez Monegal, José Miguel Oviedo, entre otros.

Ha sido galardonado con el Premio de la Crítica de Asturias 2006 por su libro Pabellón de Eternos.

Obra

Novelas 

 El mirlo y la boa (KRK. Oviedo, 1995)
 Palabras de cocaína (Endymion. Madrid, 1999)
 Los días de la pereza (Endymion. Madrid 2003)
 La agonía del pez tarado (Zahorí.Gijón, 2011)
 Apabullante silencio extranjero (Pez de Plata, Oviedo, 2014)
 Pequeño laberinto armónico (Eolas Ediciones, León, 2018)

Ensayo 
 La voz geométrica (KRK. Oviedo, 1992)
 Pabellón de eternos (KRK. Oviedo, 2006). Premio de la Crítica de Asturias, 2006

Teatro 
 Amanece en Praga (Laria. Oviedo, 2008)
 Los desnudos (o el triunfo de la perdición)

Poesía 
 Años de Vida (Editorial Más Madera. Oviedo, 2019)

Relatos 
 Tiene publicado un buen número de relatos en diferentes antologías y libros colectivos.

Otros trabajos 
Participa en múltiples libros colectivos, como Palabras para Larva, Cuéntame un cuento, Cien Años después, Abecedario, Palabras con Ángel u Ovetensia, entre otros. Ha dado conferencias (De la España católica a la España catódica, Literatura y otros tiempos) y diversas charlas, clubs de lectura, coloquios, entrevistas, etc. Asimismo, es autor del guion para TV Clarín de ligera pluma, sobre vida y obra de Leopoldo Alas Clarín.

Enlaces externos 
 La Nueva España
 Web de Fernando Fonseca
 Literarias (entrevista)
 Blog de la Biblioteca Reina Sofía. Universidad de Valladolid
 Artículo en Zenda sobre "Pequeño laberinto armónico"
 Entrevista en La Nueva España

Referencias 

Escritores de España del siglo XX
Escritores de Asturias
Nacidos en 1956